Denumirea de Pesnopoi se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pesnopoi, un sat în comuna Ardino, regiunea Kărdjali;
 Pesnopoi, un sat în comuna Kaloianovo, regiunea Plovdiv.